Grupp E i Europamästerskapet i fotboll 2024 spelas mellan den 17 och 26 juni 2024.

Tabell

Matcher

Match 9

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 9
|bild     = 
|datum    = 17 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waldstadion
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 10

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 10
|bild     = 
|datum    = 17 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 21

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 21
|bild     = 
|datum    = 21 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Merkur Spiel-Arena
|spelplats= Düsseldorf
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 22

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 22
|bild     = 
|datum    = 22 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Rheinenergiestadion
|spelplats= Köln
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 33

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 33
|bild     = 
|datum    = 26 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waldstadion
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 34

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 34
|bild     = 
|datum    = 26 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Mercedes-Benz Arena
|spelplats= Stuttgart
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp E